Grupp B i afrikanska mästerskapet i fotboll 2013 spelades mellan den 20 januari och 28 januari. Lagen i gruppen var Ghana, Mali, Nigeria och DR Kongo. Matcherna spelades i Sydafrika; Port Elizabeth och Durban.

Tabell

Alla tider är sydafrikansk standardtid (UTC+2)

Ghana mot DR Kongo

Mali mot Niger

Ghana mot Mali

Niger mot DR Kongo

Niger mot Ghana

DR Kongo mot Mali

Referenser

Externa länkar

Afrikanska mästerskapet i fotboll 2013